Existuje několik nositelů anglosaského příjmení Fonda :

 Bridget Fonda (1964) – americká herečka, vnučka Henryho, dcera Petera a neteř Jane
 Henry Fonda (1905–1982) – americký herec, otec Jane a Petera, děd Bridget Jane
 Jane Fonda (1937) – americká herečka, dcera Henryho, sestra Petera
 Peter Fonda (1940–2019) – americký herec, syn Henryho, otec Bridget Fonda, bratr Jane Fonda